Georges Hacquard
Augustin Hacquard
Rue Augustin-Hacquard